Gesneria — латинское название, которое может означать:
 Gesneria — род травянистых растений из семейства геснериевых;
 Gesneria — род чешуекрылых насекомых из семейства огнёвок-травянок.